Шарі́повська сільська рада () — муніципальне утворення у складі Кушнаренковського району Башкортостану, Росія. Адміністративний центр — село Шаріпово.

Станом на 2002 рік існували Калтаєвська сільська рада (села Гургуреєво, Калтаєво, селище Субай) та Шаріповська сільська рада (села Воєцське, Мамяково, Нижньоакбашево, Середньоакбашево, Шаріпово, присілок Верхньоакбашево).

Населення 
Населення — 2236 осіб (2019, 2369 у 2010, 2501 у 2002).

Склад 
До складу поселення входять такі населені пункти:

Примітки 

Поселення Кушнаренковського району